Dąbrowa Duża est le nom de deux villages polonais :
 Dąbrowa Duża, village situé dans la voïvodie de Mazovie
 Dąbrowa Duża, village situé dans la voïvodie de Grande-Pologne